Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu mistrza sprzed dwóch lat nie bronił Rosjanin Aleksandr Mieńkow.

Rekordy

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Awans: 8,00 (Q) lub osiem najlepszych (q). Do eliminacji zgłoszono 24 zawodników.

Finał

Bibliografia 
 
 

Skok w dal mężczyzn